Lerbäck ist der Name zweier Ortschaften (Småort) in Schweden:

 Lerbäck (Askersund) in der Gemeinde Askersund
 Lerbäck (Borås) in der Gemeinde Borås